Detrito pode se referir a:

Detrito geológico
Detrito marinho
Detrito espacial
Detrito Federal, banda

Desambiguação